Innes peut faire référence à :

Patronyme 
 Craig Innes (1969-), rugbyman néo-zélandais ;
 Hammond Innes (1913-1998), écrivain britannique de roman policier, de roman d'espionnage et de littérature d'enfance et de jeunesse ;
 
 Laura Innes (1959-), actrice et réalisatrice américaine ;
 Michael Innes (1906-1994), écrivain écossais et un professeur de littérature ;
 Neil Innes (1944-2019), écrivain et chanteur britannique ;
 Robert Innes (1861-1933), astronome écossais et sud-africain ;
 Thomas Innes (1662-1744), prêtre catholique et historien écossais.

Toponyme 
 Glen Innes, ville australienne, en Nouvelle-Galles-du-Sud ;

Autres 
 le John Innes Centre, centre de recherche en biologie situé à Norwich, au Royaume-Uni ;
 L'Empire de David Innes, roman d'Edgar Rice Burroughs, publié en 1915.

Voir aussi 
 le clan MacInnes

Homonymie de patronyme
Patronyme écossais